Tif et Tondu contre la Main blanche est la trentième histoire et le quatrième album de la série Tif et Tondu de Will, le premier scénarisé par Maurice Rosy.

Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au , puis sous forme d'album en 1956.

Résumé 

Alors qu'ils voyagent en navire, Tif et Tondu trouvent un homme ligoté dans un canot. Le sauvant, ils le mènent dans leur cabine et vont lui chercher de la nourriture. Quand ils reviennent, l'homme qu'ils avaient recueilli a disparu laissant place à un autre homme ligoté et bâillonné qui accuse Tif et Tondu de l'avoir agressé. Faits prisonniers par le capitaine du navire, ils sont arrêtés par la police, qui se révèle être des sbires d'une organisation criminelle, la Main blanche.

Emmenés devant le maître de la Main blanche, Monsieur Choc, on apprend que les deux hommes ligotés étaient deux criminels, Xanopoulos et Muller qui devaient traiter avec Choc. Mais ce dernier décide de les doubler et, prenant Tif et Tondu pour Muller et Xanopoulos, il appelle deux sbires pour les tuer. Heureusement, Tif et Tondu s'enfuient en détournant un avion de la Main blanche, qui s'écrase sur une île contrôlée par des contrebandiers asiatiques, vassaux de la Main blanche. Sauvés par Xanopoulos, ils partent en bateau pendant que les contrebandiers se révoltent contre Choc. Arrêté par l'armée, Xanopoulos se dénonce, innocentant ainsi Tif et Tondu.

Personnages 
Cet épisode marque la première apparition de Monsieur Choc, un mystérieux malfaiteur à la tête d'une organisation secrète dénommée la Main blanche, élégamment vêtu d'une queue-de-pie, d'un plastron et d'un nœud papillon, portant des gants blancs et utilisant un fume-cigarette. Monsieur Choc dissimule son visage derrière un heaume  portant une mentonnière percée tout d'abord de huit fentes verticales "Pour moi, dit Maurice Rosy, le heaume suggérait un chevalier du mal", puis à partir de l'album Le retour de Choc, Will l'adapte et lui donne une forme plus élancée, de dix fentes horizontales.

Maurice Rosy, après avoir abandonné l'idée de représenter le personnage uniquement de dos, ne s'est jamais caché s'être inspiré du personnage de Fantômas, un « malfaiteur en tenue de soirée » dont « les couvertures seules de ses romans étaient une invitation au rêve, ou plutôt au cauchemar et à l'effroi », pour créer Choc, et avoir emprunté à Arsène Lupin le fait de signer ses méfaits en abandonnant une carte de visite sur les lieux du crime.

Le nom de Choc a été choisi par Maurice Rosy car il « traduisait parfaitement l'effet [qu'il] voulait créer en introduisant ce maître du mal dans une bande dessinée qui ne parvenait pas à trouver sa voie ».

L'identité et le visage de Monsieur Choc ne seront jamais révélés, à l'exception d'un clin d'œil dans le court récit L'Image de Choc dans le 2001 du Journal de Spirou en 1976, Rosy et Will ayant promis dans le 1000 du journal qu'ils révéleraient le visage de Choc dans 1000 numéros.

En 2014, Eric Maltaite, le propre fils de Will, et Stéphan Colman s'intéresseront au passé de Monsieur Choc dans Choc.

Univers

Historique 
Lorsqu'en 1953, il reprend le scénario de la série, qu'il animera jusqu'en 1969, après Fernand Dineur (le créateur de la série), Henri Gillain et Albert Desprechins, Maurice Rosy vient d'être engagé par Charles Dupuis comme « inventeur d'idées » et n'est pas enthousiasmé par la série qu'on lui propose de reprendre. Il va créer le personnage de Monsieur Choc afin de dynamiser la série :« La reprise de personnages comme Tif et Tondu ne m'enchantait guère. Je ne leur trouvais pas beaucoup de possibilités d'avenir. Il fallait donc leur trouver un adversaire compensant la faiblesse des personnages vedettes ».Will ne signe aucune couverture pour le magazine puisqu'à cette époque, Le Journal de Spirou comportait la publication d'une bande dessinée en couverture avec un haut de page signé André Franquin mettant en lumière l'une des séries publiées. Ainsi, Franquin réalise deux annonces pour La Main blanche, l'une dans le 873 du  pour annoncer le début de la publication du récit, montrant Spirou et Fantasio s'enfuyant devant la menace de la carte de visite de Monsieur Choc (une main blanche sur fond noir) avec ce texte « La Main Blanche menace Tif et Tondu ! », l'autre dans le 881 du  montrant Spirou et Fantasio sous les traits de chinois à bord d'une jonque, armés et criant des caractères chinois suivis du nom « Tif et Tondu ».

Initialement publié sous le titre Tif et Tondu contre la Main blanche, l'album sera renommé simplement La Main blanche à compter de sa réédition cartonnée de 1987.

Analyse 
Dès ce premier récit, Maurice Rosy pose les bases du futur univers de Tif et Tondu, désormais totalement ancré dans le policier et l'aventure et s'éloignant définitivement de l'univers fantaisiste totalement démodé créé par Fernand Dineur, avec l'apparition du « méchant » récurrent, en la personne de Monsieur Choc, immédiatement inoubliable avec sa queue-de-pie et son heaume. Le scénario de Maurice Rosy repose sur des bases classiques mais il est mené avec rythme et sans temps mort  dans un savant mélange d'aventure et de récit policier. Le dessin de Will s'affirme et fait entrer la série dans une certaine modernité, de par son graphisme élégant au pinceau souple et délié, représentatif du style atome, et son talent de décoriste .

André Franquin, qui connaissait Will pour l'avoir côtoyé dans l'atelier de Jijé, a réalisé le découpage, avec un premier crayonné sommaire, des premières planches de l'album. Rosy trouvait alors que le dessin de Will présentait un « côté statique » et il pensait que Franquin pouvait « insuffler aux protagonistes un mouvement comme seul le dessinateur de Spirou et Fantasio pouvait le représenter », tout en reconnaissant que « ce même côté statique convenait parfaitement à Choc, qui doit rester hiératique, impeccable, impressionnant de par sa stature et sa rigidité »

Les planches originales de Will sont dessinées au pinceau et à l'encre de chine sur un papier de format  x , supérieur au format de l'édition dans le journal ou en album.

Le dessin original de Will pour la couverture de l'album a été vendu pour la somme de  lors d'une vente aux enchères organisée par Daniel Maghen et Christie's en . La galerie Huberty Breyne Gallery (Bruxelles et Paris) a vendu la planche 7 pour la somme de , la planche 9 pour la somme de  et la planche 32 pour la somme de .

Publication

Périodiques 
 Journal de Spirou : du 873 du  au 894 du

Albums 
 Édition originale française : Dupuis, 44 planches, dos carré jaune uni avec cahiers cousus, 1956 (DL 01/1956)
 Édition originale belge :  Dupuis, 44 planches, édition brochée, couverture souple, 1956 (DL 01/1956)
 Rééditions () :
 Dupuis, 44 planches, édition brochée, couverture souple, la couverture mentionne pour la première fois le numéro de l'album : 4,  plat différent (dernier album paru Tif et Tondu à New York), 1976 (DL 01/1976)
 Dupuis, 44 planches, édition brochée, couverture souple,  plat différent (dernier album paru Le Retour de la Bête), 1979 (DL 01/1976 - achevé d'imprimer 05/1979)
 Dupuis, 44 planches, édition brochée, couverture souple,  plat idem 1979 (dernier album paru Métamorphoses), 1981 (DL 01/1976 - achevé d'imprimer 10/1981)
 Dupuis, 44 planches, édition brochée, couverture souple,  plat idem 1979 (dernier album paru Swastika), 1984 (DL 01/1976 - achevé d'imprimer 02/1984)
 Nouveau titre : La Main Blanche, Dupuis, 44 planches, première édition cartonnée, nouvelle couverture,  plat idem 1979 (dernier album paru Magdalena), 1987 (DL 10/1987)
 Dargaud, collection « Pocket B.D. », 123 planches, format poche, édition brochée, couverture souple, 1989 (DL 12/1989) ()
 Hachette, « Tif et Tondu - La Collection », couverture différente avec vernis sélectif, frise sur la tranche,  plat différent, avec dossier de 8 pages rédigé par Brieg F. Haslé, 2014 (DL 03/2014)
 Intégrale :
 Le Diabolique M. Choc, Dupuis, collection « Les Intégrales Dupuis», 132 planches, reprend La Main blanche, Le Retour de Choc et Passez muscade, ainsi qu'une histoire en 2 planches, L'Image de Choc, avec un dossier de 18 pages rédigé par Alain De Kuyssche et Patrick Pinchart, 2007 (DL 03/2007) ()

Notes et références

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1956
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1955
Bande dessinée se déroulant dans l'Océan Pacifique
Bande dessinée se déroulant en Asie
Bande dessinée se déroulant à San Francisco
Bande dessinée se déroulant en Californie
Bande dessinée maritime